Покутье — многозначный термин:

Топоним 
 Покутье — историческая местность на западе Украины между реками Прут и Черемош.
 Покутье — деревня, Михеевский сельсовет, Дрибинский район, Могилёвская область.

Другое 
 Покутье — украинский футбольный клуб из города Коломыя